

Persone
Pang (cinese semplificato: 龐; cinese pinyin: Páng) è un cognome cinese.
 Pang Bingxun (龐炳勛; generale durante la seconda guerra sino-giapponese
 Pang De (龐德; 170-219), importante generale durante l'ultima Dinastia Han, nell'era dei Tre Regni di Cina
 Pang Fung Yee (庞凤仪); assistente personale e coordinatore di produzione di John Lennon
 Pang Hui (龐會), importante generale Wei durante l'ultima Dinastia Han, nell'era dei Tre Regni di Cina
 Pang Jiaying (庞佳颖; nato nel 1985), nuotatore freestyle cinese
 Pang Panpan (庞盼盼; nato nel 1988), ginnasta cinese 
 Pang Qianyu (庞倩玉; nata nel 1996), lottatrice cinese
 Pang Qing (庞清; nata nel 1979), pattinatrice artistica su ghiaccio cinese
 Pang Tong (龐統), consigliere e stratega di Liu Bei durante l'ultima Dinastia Han, nell'era dei Tre Regni di Cina
 Pang Xi (龐羲), importante generale durante l'ultima Dinastia Han, nell'era dei Tre Regni di Cina
 Pang Lin (庞林),importante generale durante l'ultima Dinastia Han, nell'era dei Tre Regni di Cina

Videogiochi 
Pang, videogioco arcade del 1989